Narjan-Mar (, nenzisch Няръяна мар, „rote Stadt“) ist die Hauptstadt des Autonomen Kreises der Nenzen im Nordwesten Russlands mit  Einwohnern (Stand ).

Geographie 
Die Stadt befindet sich nördlich des Polarkreises am rechten Ufer der unteren Petschora in deren Flussdelta, rund 90 km südlich ihrer Mündung in die Barentssee. Die Entfernung nach Moskau beträgt gut 1540 Kilometer und zur Großstadt Archangelsk rund 660 km. Die nächstgelegene Stadt ist Ussinsk in der Republik Komi, rund 270 km südöstlich von Narjan-Mar. Narjan Mar hat Polarklima.

Geschichte 
Der Ort entstand ab 1929, gleichzeitig mit der Gründung des Autonomen Kreises der Nenzen innerhalb der Russischen SFSR. Anfangs war es eine Siedlung städtischen Typs, die an Stelle des Dorfes Beloschtschelje mit dem Bau eines Sägewerks angelegt wurde. In der Anfangszeit hieß der Ort „Arbeitersiedlung Felix Dserschinski“. 1931 wurde die Siedlung zum Hauptort des Autonomen Kreises erklärt, und zwei Jahre später wurde ihr der Name Narjan-Mar gegeben, der auf  „Rote Stadt“ (gemeint war „Stadt des Kommunismus“) bedeutet. Im Frühjahr 1935 erhielt Narjan-Mar den Stadtstatus.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Narjan-Mar.

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Wirtschaft und Verkehr 

Neben dem Sägewerk verfügt Narjan-Mar über ein großes Fischverarbeitungskombinat und andere Betriebe der Nahrungsmittelindustrie. Wichtige Rolle spielt im Autonomen Kreis auch die Erdöl- und Erdgasindustrie.

Narjan-Mar hat einen Fluss- und Seehafen an der Petschora sowie einen kleinen Flughafen etwa 3 km östlich der Stadt, der über die A-381 angebunden ist. Straßenverbindungen mit dem Rest Russlands bestehen nicht. Der nächste Eisenbahnanschluss befindet sich in Petschora in der Republik Komi.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Antonina Ordina (* 1962), Skilangläuferin
 Wladislaw Borissow (* 1978), Radrennfahrer
 Alexander Terentjew (* 1999), Skilangläufer

Weblinks 

 Offizielle Website der Stadtverwaltung (russisch)
 Narjan-Mar auf mojgorod.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Ort im Autonomen Kreis der Nenzen
Ort mit Seehafen
Hauptstadt eines Föderationssubjekts Russlands
Stadtrechtsverleihung 1935